Ссы́лка:

 Ссылка — запись в документе, указывающая на другую часть этого документа или на другой документ;
 Ссылка — депортация, изгнание;
 Ссылка — в программировании объект, указывающий на определённые данные, но не хранящий их.

См. также 
 Гиперссылка — ссылка, используемая в Интернете;
 Символьная ссылка — специальный файл;
 Жёсткая ссылка — специальный файл.